Mușat este un nume de familie romănesc care se poate referi la:

Nume de familie românești